Соготох () — топоним (основной тип: гидроним) в России.

 Соготох — река, Иркутская область, координаты 59°18' с. ш. 114°33' в. д..
 Соготох — озеро, Красноярский край, координаты 72°04' с. ш. 99°41' в. д..
 Соготох — река, Красноярский край, координаты 69°24' с. ш. 101°02' в. д..
 Соготох — река, Красноярский край, координаты 69°49' с. ш. 99°59' в. д..
 Соготох — река, Магаданская область, координаты 62°38' с. ш. 146°57' в. д..
 Соготох — ручей, Магаданская область, координаты 61°45' с. ш. 151°34' в. д..
 Соготох — гора, Магаданская область, координаты 63°11' с. ш. 148°41' в. д..
 Соготох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°22' с. ш. 112°53' в. д..
 Соготох — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°08' с. ш. 151°53' в. д..
 Соготох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 64°46' с. ш. 146°01' в. д..
 Соготох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 68°52' с. ш. 120°49' в. д..
 Соготох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°49' с. ш. 118°01' в. д..
 Соготох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°18' с. ш. 152°04' в. д..
 Соготох — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°08' с. ш. 113°08' в. д..

Примечания

См. также 
 Соготох-Харыя